Minatogawa (littéralement : « la rivière Minato ») peut désigner :
 Le lieu où s'est déroulé en 1336 la bataille de Minatogawa, près de l'actuelle Kōbe.
 Minatogawa, un site archéologique, sur l'île d'Okinawa, qui est le lieu du premier peuplement du Japon par des peuples venus du continent asiatique.